Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956 odbyła się w dniach 29 – 31 stycznia 1956 roku na skoczni Trampolino Italia i trasie biegowej w Cortina d’Ampezzo. Zawodnicy najpierw oddali po trzy skoki na normalnej skoczni (najsłabszy skok nie był liczony), a następnie musieli pokonać dystans 15 km w biegu narciarskim. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytułu mistrzowskiego bronił Norweg Simon Slåttvik, który zakończył wcześniej karierę. Nowym mistrzem olimpijskim został jego rodak, Sverre Stenersen, srebrny medal zdobył Bengt Eriksson ze Szwecji, a trzecie miejsce zajął Polak Franciszek Gąsienica Groń.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1956
1956